

Patronymes 
Hémon ou Hemon est un nom de famille notamment porté par :
 Aleksandar Hemon ( - ), écrivain américain d'origine bosniaque
 
 Olivier Hémon ( - 2 décembre 2022), acteur et doubleur français
 Roparz Hemon ( - ), né Louis Paul Némo, linguiste, romancier, journaliste et poète breton de langue bretonne

Mythologie grecque 
Ce nom, Hémon ou Hæmon, est porté par :
 Hémon, fils de Créon et d'Eurydice, prince de Thèbes, père de Mæon et fiancé d'Antigone.
 Hæmon, fils de Lycaon et de Cyllène, prince d'Arcadie, père de Thessalos.
 Hæmon, fils de Thoas, prince d'Étolie, père de Thermios et d'Oxylos.
 Hæmon, fils de Pélasgos et de Mélibœa mortel de Thessalie, père d'un autre Thessalos.
 Hæmon, fils de Cadmos et de la déesse Harmonie, demi-dieu de Cadmée.
 Hæmon, fils de Polydoros et de Nyctéis, prince de Thèbes.

Voir aussi 
 

Patronyme breton